Rejon lubasziwski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1957, ma powierzchnię 1100 km² i liczy około 31 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Lubaszewka.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 14 rad wiejskich.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

liubasziwski